Angyal Pál (1813–1867) főjegyző, főszolgabíró, országgyűlési képviselő
Angyal Pál (1842–1913) kúriai bíró, helytörténész
Angyal Pál (1873–1949) jogász, egyetemi tanár, rektor
Angyal Pál (1942) állattenyésztő